Smithfield kan syfta på:

 Smithfield Foods – en amerikansk global fläskköttsproducent
 Smithfield" – ett kodnamn för processorn  Pentium D

Geografi

Australien 

 Smithfield, South Australia, del av en befolkad plats, Playford, 
 Smithfield, New South Wales

Irland

 Smithfield, Dublin

Storbritannien

Smithfield, London – ibland med namnet West Smithfield

Sydafrika 

 Smithfield Dam, sjö, Fristatsprovinsen, 
 Smithfield, Sydafrika, Fristatsprovinsen, Xhariep District Municipality,

USA 

 Smithfield, Kentucky, ort, Henry County, 
 Smithfield, North Carolina, countyhuvudort, Johnston County, 
 Smithfield, Pennsylvania, Fayette County, 
 Smithfield, Virginia, Isle of Wight County, 
 Smithfield, West Virginia, Wetzel County, 
 Smithfield, Illinois, Fulton County, 
 Smithfield, Maine, Somerset County, 
 Smithfield, Ohio, Jefferson County, 
 Smithfield, Rhode Island, ort, Providence County, 
 Smithfield, Utah, Cache County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar